Рыба́цкое — топоним:

Населённые пункты 
 Рыбацкое — посёлок в Мангушском районе Донецкой области.
 Рыбацкое — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Рыбацкое — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.
 Рыбацкое — село в Анивском городском округе Сахалинской области.

Объекты в Санкт-Петербурге 
Районы и местности
 Рыбацкое — исторический район.
 Рыбацкое — бывшая деревня в составе Красногвардейского района, на берегу реки Охты.
 Рыбацкое — муниципальный округ.

Станции
 Рыбацкое — станция Октябрьской железной дороги.
 «Рыбацкое» — станция Петербургского метрополитена.

См. также 
 Рыбацкая
 Рыбацкий
 Рыбачий
 Рыбачье